Чемпионат мира по хоккею с мячом 1957
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1957